Jarov kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Jarov (okres Plzeň-sever)
 Jarov (okres Plzeň-jih)